O nome Soulik, que refere-se a um título tradicional de chefia em Pohnpei, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Soulik (2000) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 a leste das Filipinas.
 Tufão Soulik (2006) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou as Ilhas Marianas do Norte e as Ilhas Vulcano.

Desambiguação